Bruno Coué (né en 1966), arbitre français de football ;
 Christophe Coué (né en 1982), footballeur français ;
 Émile Coué (1857-1926), psychologue et pharmacien français ;
 Hervé Coué (1919-1944), Compagnon de la Libération.

Voir aussi 

 Méthode Coué